Рио Платанар има више значења:

 Рио Платанар (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Платанар (Сан Хуан Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику